-{BMI}- може бити:

 BMI (авио-компанија), британска авио-компанија, раније позната као „Бритиш мидланд“.
 Индекс телесне масе, скраћеница за висинско-тежински показатељ ухрањености појединца (енгл. -{body mass index, BMI}-).
 Биг мек индекс, мера паритета куповне моћи.